Graf může být:

obecné významy
 Graf (titul) – německý šlechtický titul, odpovídá českému hrabě
 Graf funkce – grafické znázornění průběhu funkce
 Graf (teorie grafů) – základní objekt teorie grafů
 Graf (diagram) – grafické znázornění číselných hodnot, vztahů, struktury, idejí, pojmů atd., používané v přírodních, technických, humanitních i teoretických vědách, v médiích a manažerských prezentacích

příjmení osob
 Friedrich Graf (1835–1921) – rakouský politik z Tyrolska, poslanec Říšské rady
 Lubert Graf – českoněmecký politik
 Olga Grafová – ruská rychlobruslařka
 Sonja Grafová (1908–1965), německá a později americká šachistka
 Steffi Grafová – německá tenistka
 Stephanie Grafová – rakouská sportovkyně, atletka
 Ulrich Graf – německý nacistický politik

další
 Graf (firma) – švýcarská firma vyrábějící brusle

podobné
 Zdenka Gräfová (1886–1976) – česká herečka
 Herman Gref, též Gräf (* 1964) – ruský politik a podnikatel

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Německá příjmení